Wei (zuivel), de vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk
 Wei (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
 Bloedwei; de vloeistof die overblijft als men bloed laat stollen en het stolsel afcentrifugeert
 Weiland, grasland dat gebruikt wordt als weide voor vee
 Epsilon Scorpii een ster in het sterrenbeeld Schorpioen
 verscheidene rijken of staten in de Geschiedenis van China, onder andere:
Wei (staat) (771-209 v.Chr.), een van de Strijdende Staten
Wey (staat) (403-225 v.Chr.), een andere staat van de Strijdende Staten
Koninkrijk Wei (220-265), een van de Drie Koninkrijken
Noordelijke Wei-dynastie (386-534), een van de Zuidelijke en Noordelijke Dynastieën
Westelijke Wei-dynastie (534-557)
Oostelijke Wei-dynastie (534-550)
Wei (achternaam) 卫, een Chinese achternaam
Wei He, een Chinese rivier
10−18 ether